

Нижній Кугенер — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел
 Нижній Кугенер — присілок, Сернурський район, Марій Ел

Див. також 
 Верхній Кугенер